Emagister es un portal web que permite comparar la oferta de cursos, carreras y postgrados de diferentes universidades, institutos y centros de formación.

El site está presente en más de 14 países y cuenta con un catálogo de más de un millón de cursos y 100.000 centros de formación. Como herramienta, ofrece a los usuarios un buscador para comparar entre los diferentes cursos y masters por precio, duración, nivel de dificultad o titulación, así como acceder a cientos de miles de opiniones de exalumnos que ya han realizado los cursos.

Historia 
La empresa fue fundada en el año 2000 por un grupo de emprendedores (Jesús Monleón Castelló, Joan Ramon Castelló, Jordi Castelló, Mònica Bielsa), pero fue bajo el amparo del Grupo Intercom, una empresa española especializada en inversiones en start-ups, cuando Emagister tuvo su gran inicio.

Tras un año de funcionamiento, es Joaquim Falgueras (de Intercom) quien toma las riendas del proyecto como Director General. En 2006 ya eran líderes del mercado español y se decidió dar el salto internacional. Con una oficina más en Boston empezaron a exportar su modelo a distintos países: Francia, México e Italia en 2006, Reino Unido y Alemania en 2007, Japón y Argentina en 2008, Estados Unidos y Chile en 2009, Brasil e India en 2010 y Ecuador y Perú en 2015.

En 2014 se produce la salida de Joaquim Falgueras y se incorpora Ferran Ferrer como Director General.

Referencias

Enlaces externos 
Página oficial
Qué es Emagister
Facebook Emagister
Twitter Emagister

Educación
Sitios web
Portales de Internet
Empresas en línea
Empresas de Internet de España